Влади́мир Пономаре́нко:
 Пономаренко, Владимир Николаевич (род. 1972) — украинский футболист, полузащитник.
 Пономаренко, Владимир Петрович (1949—2015) — советский и российский музыкант, участник ВИА «Красные маки».
 Пономаренко, Владимир Степанович (род. 1948) — советский ученый-экономист, доктор экономических наук, профессор.